

Села 
 Дмитрівка — Херсонська область, Каховський район, Великолепетиська селищна громада (до 2020 року — ліквідований Великолепетиський район)
 Дмитрівка — Херсонська область, Каховський район, Зеленопідська сільська громада